Кубок Люксембурга по футболу (, , ) — главный футбольный турнир с системой плей-офф в Люксембурге. Основан в 1922 году и проводится ежегодно, за исключением 4 лет во время немецкой оккупации во Второй мировой войне.

Выступления клубов 

Люксембург
Футбольные соревнования в Люксембурге